La Nuit et le Moment (1755), dialogue de Crébillon fils ;
 La Nuit et le Moment (1985), téléfilm de Jean-Daniel Simon ;
 La Nuit et le Moment (1994), film d’Anna Maria Tatò.